La KNVB beker 1972-73 fu la 55ª edizione della coppa nazionale di calcio dei Paesi Bassi

1º Turno

2º Turno 
Entrano in questo momento le 18 squadre della Eredivisie

3º Turno

Fase finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Edizioni della Coppa d'Olanda